

Сіньцзян — скорочена назва автономного району на заході КНР
 Сіньцзян — притока системи Поянху у провінції Цзянсі